Die Handball-Regionalliga 2001/02 startete wie im Vorjahr mit sechs Staffeln, die von den fünf Regionalverbänden gemeinsam organisiert wurden. Die sechs Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf:

Regionalliga Nord 

 Der TV Jahn Duderstadt und die TG 1860 Münden wechselten in die Regionalliga Mitte.
 Der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck fusionierte mit dem Zweitligisten TSG Bielefeld zur HSG 02 Bielefeld, die 2002/03 in der 2. Bundesliga antrat.

Regionalliga Nordost 

 Die erste Mannschaft der SG VfL Bad Schwartau zog nach Hamburg um und startete als HSV Hamburg in der ersten Bundesliga. Der VfL Bad Schwartau übernahm den Regionalligaplatz der SG VfL Bad Schwartau II.

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2001/02

 Der Longericher SC zog sich zurück.

Regionalliga Mitte 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga Mitte 2001/02

 Der FSV 1895 Magdeburg hatte seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurückgezogen.

Regionalliga Südwest 

 Die HSG Haßloch-Hochdorf wurde aufgelöst und die TSG Haßloch übernahm den Startplatz.
 Die SG Waldfischbach zog sich zurück.

Regionalliga Süd 

 Der TV Weilstetten schloss sich mit der TSG Balingen zum HBW Balingen-Weilstetten zusammen.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Mitte
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Handballsaison 2001/02